Пефки (Пефкион) — греческий топоним. Может означать:

 Пефки (Аттика) — город, пригород Афин.
  — село в общине Андрицена-Крестена на Пелопоннесе.
 Пефки (Ласитион) — село в общине Иерапетра на Крите.
  — село в общине Пиргос на Пелопоннесе.
  — село на Родосе.
  — село в общине Каламбака в Фессалии.
  — село в общине Истиея-Эдипсос на Эвбее.
 Неа-Пефки — село в общине Пили в Фессалии.

См. также 
 Пефкос
 Сосна